Die Beachvolleyball-Europameisterschaft 2022 wurde vom 15. bis 21. August 2022 auf dem Königsplatz in München ausgetragen. Die Europameisterschaft war Teil der European Championships 2022.

Das Finale der Frauen gewannen die Lettinnen Anastasija Kravčenoka und Tīna Graudiņa gegen die Titelverteidigerinnen Nina Betschart und Tanja Hüberli aus der Schweiz. Die Niederländerinnen Katja Stam und Raïsa Schoon erreichten den dritten Platz mit einem Sieg gegen die Spanierinnen Daniela Álvarez und Tania Moreno.

Bei den Männern gewannen die Schweden David Åhman und Jonatan Hellvig mit einem Finalsieg gegen die Tschechen Ondřej Perušič und David Schweiner den Titel. Die Titelverteidiger Anders Mol und Christian Sørum aus Norwegen wurden Dritte mit einem Sieg über das polnische Duo Michał Bryl und Bartosz Łosiak.

Modus 
Bei den Frauen und Männern traten jeweils 32 Teams in acht Vorrundengruppen an, die am 22. Juni 2022 in München ausgelost wurden. Die Gruppenspiele wurden im modifizierten Pool-Play ausgetragen, das heißt im zweiten Spiel trafen jeweils die Sieger und die Verlierer des ersten Spiels aufeinander.

Diejenigen Teams mit zwei Siegen in den beiden Gruppenpartien qualifizierten sich direkt als Gruppensieger für das Achtelfinale. Die Gruppenzweiten und -dritten spielten in der ersten Runde der K.-o.-Phase um das Ticket für das Achtelfinale. Diejenigen Teams, die beide Spiele der Gruppenphase verloren, schieden aus dem Turnier aus.

Spielplan Frauen

Gruppenspiele

K.o.-Runde

Halbfinale und Finale

Halbfinale

Spiel um Platz 3 und Finale

Spielplan Männer

Gruppenspiele

K.o.-Runde

Weblinks 

 Offizielle Website der European Championships Munich 2022
 Informationen der CEV (englisch)
 Informationen des DVV

Einzelnachweise 

Sportveranstaltung in München
European Championships 2022
Volleyballveranstaltung 2022
Beachvolleyball-Europameisterschaft
Europameisterschaft 2022